Casevecchie kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Casevecchie, kommun på Korsika,

Italien 

 Casevecchie (ort), Piemonte, Provincia di Torino, 

Robotskapade Italienförgreningar